Чемпионат мира по водным видам спорта 2009 проходил с 17 июля по 2 августа в Риме (Италия). Место проведения — «Форо Италико».

Краткая информация 
Столица чемпионата была объявлена 16 июля 2005 года после заседания Бюро ФИНА в Монреале, другими кандидатами были Афины, Москва, Дубай, и Иокогама. На эмблеме чемпионата — стилизованное изображение пяти волн, символизирующих пять водных видов спорта, представленных на чемпионате. Талисман чемпионата — Дива09, зелёный лягушонок в шапочке и очках.

В рамках чемпионата прошли соревнования по 5 видам программы это:

  Плавание в бассейне 50 метров — 40 комплектов наград.
  Плавание на открытой воде — 6.
  Синхронное плавание — 7.
  Прыжки в воду — 10.
  Водное поло — 2.

Большая часть соревнований проходила на «Форо Италико», за исключением плавания на открытой воде, проводившегося в Остии. В соревнованиях приняли участие 2438 спортсменов из 172 стран.

Расписание соревнований

Медалисты

Водное поло

Мужчины

Женщины

Плавание

Плавание на открытой воде

Мужчины 

 CR — рекорд чемпионата мира; WR — мировой рекорд

Женщины 

 CR — рекорд чемпионата мира; WR — мировой рекорд

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Синхронное плавание

Итоговый медальный зачёт

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт соревнований

2009